Sanilhac ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Sanilhac (Ardèche), in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Sanilhac (Dordogne), in der Region Nouvelle-Aquitaine